Heinrichsmühle ist der Ortsname von

 Heinrichsmühle (Esselbach), Ortsteil der Gemeinde Esselbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Heinrichsmühle (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Heinrichsmühle (Wiesentheid), Ortsteil des Marktes Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Untere Papiermühle (Wiesentheid)